Thouret ist der Familienname folgender Personen:
 Anneliese Thouret (1913–1965), deutsche Sängerin, siehe Liselotte Malkowsky
 Ashley Thouret (* 1986), kanadische Opernsängerin
 Charlotte Thouret (1740–1794), französische Karmelitin 
 Ilse Thouret (1897–1969), deutsche Motorradsportlerin
 Jacques Guillaume Thouret (1746–1794), Präsident der französischen Nationalversammlung
 Johanna Antida Thouret (1765–1826), französische Ordensgründerin und Heilige
 Nikolaus Friedrich von Thouret (1767–1845), deutscher Architekt und Maler

Siehe auch:
 Tourette